Мокруши — упразднённая в 2011 году деревня в Чернушинском районе Пермского края. Входила в состав Павловского сельского поселения.

Урочище находится примерно в 5 км к востоку от центра города Чернушки.

Население 
В 2005 году численность населения составляла 0 человек.

По результатам переписи 2010 года численность населения составила 0 человек.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Чернушинского района
Населённые пункты, упразднённые в 2011 году